Прави́тельство Шума́на () — французский кабинет министров периода Четвёртой республики во главе с Робером Шуманом:

 Правительство Шумана (1) — с 24 ноября 1947 по 19 июля 1948 года;
 Правительство Шумана (2) — с 5 сентября по 7 сентября 1948.

Правительство Франции